Koala steht für:

 Koala, eine Beuteltierart
 Koala (Münze), australische Anlagemünze aus Gold oder Silber (seit 2007)
 Koala (Platinmünze), australische Anlagemünze aus Platin (1988–2000)
 AS-19 Koala, sowjetischer Marschflugkörper
 Agusta A119, ein italienischer Helikopter
 Fisher FP-202, kanadisches Ultraleichtflugzeug
 Koala (Roman), einen Roman von Lukas Bärfuss
 Koala Island, Insel vor der Küste des Enderbylands, Antarktika

Personen:
 El Koala (* 1970), spanischer Rockmusiker
 Fatoumata Koala (* 2000), burkinische Sprinterin
 Kid Koala (* 1974), kanadischer DJ
 Marthe Koala (* 1994), burkinische Siebenkämpferin und Hürdenläuferin